

Miejscowości w Polsce
 Zagórzyn – przysiółek wsi Bieganów w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Zagórzyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo

Miejscowości historyczne
 Zagórzyn - obecnie część wsi Górki Małe w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Sulechów
 Zagorzyn – wieś w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Łącko, w XIX w. Zagórzyn

Zobacz też 
 Zagorzyn

Przypisy